Penny kan avse:

 Penny – brittisk myntenhet
 Penny (The Big Bang Theory) – en av huvudpersonerna i sitcomserien The Big Bang Theory
 Penny (auktor) – en auktorsförkortning